María Adelaida de Cambridge (Mary Adelaide Wilhelmina Elizabeth; Hannover,  - Richmond, ) fue un miembro de la familia real británica, nieta del rey Jorge III. Después llevaría el título de duquesa de Teck por matrimonio.

María Adelaida es recordada por ser madre de la reina María, consorte del rey Jorge V. Fue una de las primeras figuras de la realeza en ser patrona de un gran número de obras de caridad y beneficencia.

Infancia y juventud 

María Adelaida nació el 27 de noviembre de 1833 en Hannover, Alemania. Su padre era el príncipe Adolfo, duque de Cambridge, el menor de los hijos sobrevivientes del rey Jorge III y la reina Carlota. 

Pasó los primeros años de su infancia en Hannover, Alemania, donde su padre ejercía como virrey en nombre de sus tíos Jorge IV y después Guillermo IV. Su gusto por la comida y su tendencia a comer demasiado le causaron sobrepeso, y subsecuentemente fue apodada "Fat Mary" (María la Gorda)

Después de la muerte de Guillermo IV, la prima de Adelaida, la princesa Victoria de Kent ascendió al trono en 1837, Sin embargo, la Ley Sálica no permitió que Victoria ascendiera al trono en Hanover, que en su lugar pasó a su tío, el príncipe Ernesto Augusto, duque de Cumberland y Teviotdale. Con ello, la estancia del duque de Cambridge en Hanover ya no era necesaria y por ello regresó a Londres con su familia, estableciendo su residencia en el Palacio de Kensington.

Matrimonio 

A la edad de 30, María Adelaida aún era soltera. Su apariencia poco atractiva y su falta de ingresos eran los factores que contribuían a no conseguir esposo. No obstante, su estatus real prevenía que se casara con alguien que fuera de la realeza. Su prima la reina Victoria se ocupó de ella, y le consiguió pareja.

El candidato elegido fue príncipe Francisco de Teck, de Württemberg. El príncipe tenía un rango menor que María Adelaida, ya que procedía de un matrimonio morganático y no tenía derecho a la sucesión al trono de Württemberg, pero tenía al menos un título y sangre real. Sin ninguna otra opción disponible, María Adelaida decidió casarse con él. La pareja se casó el 12 de junio de 1866 en la iglesia Kew en Surrey.

María Adelaida solicitó que su nuevo esposo fuera promovido con el rango de Alteza Real, pero la reina Victoria se negó a dicha petición; sin embargo, fue promovido con el rango de Alteza en 1887 junto con las celebraciones del jubileo de oro de la reina Victoria.

Descendencia 

El duque y la duquesa de Teck tuvieron cuatro hijos:

 María de Teck (26 de mayo de 1867- 24 de marzo de 1953), consorte de Jorge V.
 Adolfo de Teck (13 de agosto de 1868-23 de octubre de 1927), duque de Teck y marqués de Cambridge, se casó en 1894 con lady Margarita Evelyn Grosvenor.
 Francisco de Teck (9 de enero de 1870-22 de octubre de 1910).
 Alejandro de Teck (14 de abril de 1874-16 de enero de 1957), conde de Athlone, se casó en 1904 con la princesa Alicia de Albany.

Exilio 
El duque y la duquesa de Teck, decidieron residir en Londres, principalmente porque María Adelaida era el único sostén de la familia para los Teck. Recibía £5000 al año del parlamento por cumplir compromisos reales. Su madre, la duquesa de Cambridge, también le proveía un ingreso suplementario. Las peticiones a la reina Victoria para obtener ingresos extra eran generalmente rechazados. Sin embargo, la reina les otorgó un departamento en el Palacio de Kensington y White Lodge en Richmond Park como casa de campo. 

Con sus modestos ingresos, María Adelaida tenía gustos caros y vivía una vida extravagante gastando grandes sumas en fiestas, ropa cara y comida, y viajes al extranjero. Las deudas consecuentemente crecieron y los Tecks fueron forzados a salir del país en 1883 para evitar a los acreedores. Viajaron a Florencia (Italia) y ahí se hospedaron con sus parientes en Alemania y Austria. Inicialmente viajaron bajo los nombres de conde y condesa de Hohenstein. Sin embargo, María Adelaida deseó que el viaje tuviera un mayor estilo por ello, utilizó su estatus real, que imponía una mayor atención y mejores servicios.

Últimos años 
Los Tecks regresaron del exilio en 1885 y siguieron residiendo en White Lodge en Richmond Park. María Adelaida empezó a dedicarse a las obras de caridad y sirvió de patrona para Barnardo's y otras instituciones de caridad infantil.

En 1891, María Adelaida deseaba que su hija, la princesa Victoria María de Teck (conocida como "May"), se casara con uno de los hijos del príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII. Al mismo tiempo, la reina Victoria, deseaba que alguien de nacionalidad británica con estatus de nobleza se casara con el futuro rey, y la hija de María Adelaida cumplía con el criterio. Después de la aprobación de la reina Victoria, May se comprometió con el segundo en línea de sucesión al trono británico, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale. Sin embargo la muerte del duque de Clarence y Avondale, seis semanas después, fue un cruel golpe. La reina Victoria le tenía cariño a Mary y persuadió al hermano de Alberto Víctor, y siguiente en la línea de sucesión, el príncipe Jorge, duque de York, para que se casara con ella.

El matrimonio de Mary con un miembro de la Familia Real, revivió drásticamente la fortuna de los Tecks, con su hija que algún día se convertiría en reina consorte. Desafortunadamente, María Adelaida nunca vería a su hija convertirse en tal. María Adelaida murió el 27 de octubre de 1897 en White Lodge, Richmond Park, Surrey y fue sepultada en la cripta Real de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

Títulos y órdenes

Títulos 

27 de noviembre de 1833 - 12 de junio de 1866: Su Alteza Real la princesa María Adelaida de Cambridge.
12 de junio de 1866 - 16 de diciembre de 1871: Su Alteza Real la princesa Francisco de Teck.
16 de diciembre de 1871 - 27 de octubre de 1897: Su Alteza Real la duquesa de Teck.

Órdenes 

 Dama de la Orden de la Corona de la India. (31 de diciembre de 1877, Imperio británico)
 Dama de justicia de la Venerable Orden de San Juan. (27 de marzo de 1896, Reino Unido)
 Dama de la Orden del León Dorado. (, 6 de julio de 1893)

Ancestros

Referencias

Individuales

Bibliografía

Enlaces externos 

Princesas de Hannover
Nobles de Reino Unido
Mujeres de la época victoriana
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Casa de Teck
Damas de la Orden de la Corona de la India
Cambridge, Maria Adelaida
Nacidos en Hannover
Damas de la Orden del León dorado